Die Scottish Football League Division Two wurde 1967/68 zum 62. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 62. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1967/68 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC St. Mirren, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Arbroath den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 32 Treffern wurde Dennis Bruce vom FC Arbroath.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1967/68 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967/68
1967 68